Il doppio  dello  Siemens Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Lucas Arnold Ker e Máximo González erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Franco Ferreiro e Harsh Mankad hanno battuto in finale Rameez Junaid e Philipp Marx 6–4, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (finale)
 Franco Ferreiro /  Harsh Mankad (campioni)

 Olivier Charroin /  Alessandro Motti (primo turno) 
 Marcel Felder /  Diego Junqueira (semifinali)

Tabellone

Note 

Siemens Open 2010